Jelena Blagojević (1988) – pallavolista serba
 Jovan Blagojević (1988) – calciatore serbo
 Milan Blagojevic (1969) – ex calciatore australiano
 Milan Blagojević (1929) – ex cestista jugoslavo
 Slavko Blagojević (1987) – calciatore croato